Культура Серра д’Альто существовала в эпоху неолита (5 тыс. до н. э.) на территории Сицилии, сменив культуру Стентинелло. Определяется по характерной керамике: довольно грубой, с узором в виде насечек, а также более изящной со сложным расписным узором.

Аналогичная керамика характерна для культуры Фельчи-Риполи в континентальной Италии, культуры стадии «Серая Скорба» доисторической Мальты периода 4500 — 4400 гг. до н. э., а также для Данильской культуры в Хорватии.

Литература 
 Лукьянов А. Древнейшая история Италии. 2013.
 Nicolas Cauwe, Pavel Dolukhanov, Janusz Kozłowski, Paul-Louis van Berg (2007) Le néolithique en Europe, Armand Colin, coll. U Histoire, Paris

Примечания 

Археологические культуры Сицилии
Археология на Мальте
Неолит Европы
Археологические культуры Европы